Kloster La Grâce-Dieu heißen die ehemaligen Zisterziensermönchsklöster
 Kloster La Grâce-Dieu (Franche-Comté), Département Doubs, Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Kloster La Grâce-Dieu (Aunis), Département Charente-Maritime, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
und das Zisterziensernonnenkloster 
 Kloster La Grâce-Dieu (Midi-Pyrénées), Region Midi-Pyrénées, Frankreich

Siehe auch:
 Grace Dieu Abbey, ehemalige Zisterzienserabtei bei Monmouth, Wales, Vereinigtes Königreich Großbritannien
 Gratia Dei, Beinamen der ehemaligen Zisterzienserabtei in Montheron, Kanton Waadt, Schweiz